Arthropteris är ett släkte av spjutbräkenväxter. Arthropteris ingår i familjen Nephrolepidaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Arthropteris